«Дочь болотного короля» () — предстоящий художественный фильм режиссёра Нила Бёргера. Экранизация одноимённого романа Карен Дионн. В главных ролях Дейзи Ридли, Бен Мендельсон и Гаррет Хедлунд.

Производством фильма занимаются кинокомпании Anonymous Content и Black Bear Pictures, а дистрибьютером станет компания STX Entertainment.

Сюжет 
Девушка, похищенная в молодости вместе со своей матерью, вынуждена противостоять своему прошлому после того, как её печально известный отец сбегает из тюрьмы.

В ролях 
 Дейзи Ридли — Хелена Пеллетье
 Бруклин Принс — Хелена в детстве
 Бен Мендельсон — Джейкоб Холбрук
 Гаррет Хедлунд — Стивен Пеллетье
Карен Писториус — мать Хелены

Гил Бирмингем сыграл пока неизвестную роль.

Производство 
О проекте стало известно в феврале 2018 года, когда Элли Смит и Марк Л. Смит написали сценарий, режиссёром должен был стать Мортен Тильдум. Алисия Викандер получила главную роль, а также должна была выступить в качестве исполнительного продюсера.

Съёмки должны были начаться ещё в конце июля 2019 года, но, вплоть до февраля 2021 года, так и не начались, а Тильдум и Викандер покинули проект. Нил Бёргер занял режиссёрское кресло, а Дейзи Ридли получила главную роль. В мае к актёрскому составу присоединился Бен Мендельсон. В июне 2021 года к актёрскому составу фильма присоединились Бруклинн Принс, Гил Бирмингем, Карен Писториус и Гаррет Хедлунд.

Съёмки фильма начались 7 июня в Онтарио, Канада и завершились 6 августа 2021 года. Оператором фильма стал Альвин Кюхлер.

Примечания 

Фильмы Нила Бёргера
Фильмы в производстве
Фильмы на английском языке